John Frederick Parker je lahko:
 John Frederick Parker (policist)
 John Frederick Parker (pomorski častnik)